Mous steht für:

 Mous, früherer Name von Motz, Gemeinde im Département Savoie, Frankreich

Mous ist der Familienname folgender Personen:

 Xavier Mous (* 1995), niederländischer Fußballspieler